Manhattan se lahko nanaša na:

 Manhattan - del mesta New York
 Manhattan - znan koktajl
 Manhattan - ameriški film iz leta 1979
 Projekt Manhattan - projekt izdelave atomske bombe

Glej tudi 
 Manhattanska razdalja
 skupina Manhattan Transfer